Kändler heißen folgende Orte:

 Kändler (Limbach-Oberfrohna), Stadtteil von Limbach-Oberfrohna

Kändler ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Kändler († 1778), Silber- und Goldschmied in London (1739–1776)
 Carl Rudolph Kändler (1695–1753), von 1727 bis 1735 Silber- und Goldschmied in London
 Christian Gottlob Kändler (1703–1766), Rektor der Stadtschule in Sangerhausen
 Christian Heinrich Kändler (1709–1765), sächsischer Modelleur
 Friedhelm Kändler (* 1950), deutscher Kabarettist
 Johann Friedrich Kändler (1696–1730), sächsischer Hofsteinmetz
 Johann Joachim Kändler (1706–1775), deutscher Porzellanmodelleur
 Karl Adolph Kändler († 1762), deutscher Holz- und Hofbildhauer

Siehe auch:
 Candler
 Kandler